НСГ — многозначная аббревиатура:
 Нейросонография (ультразвуковое исследование головного мозга)
 Национальная страховая группа